Поликлет (Πολύκλειτος) — древнегреческое имя:
 Поликлет (Старший, из Аргоса) — великий скульптор.
Поликлет Младший — архитектор, по некоторым указаниям, сын скульптора
Поликлет Младший (скульптор) — жил в середине IV века, вероятно, был внуком великого скульптора
Поликлет Ларисский, Поликлет из Лариссы — спутник и историк Александра Македонского
Поликлет из Кирены — сиракузский посланник
Поликлет — камнерез, сохранилась подписная гемма
Поликлет — флотоводец Птолемея I.
 Поликлет — вольноотпущенник императора Нерона, посланный им в Британию.

Примечания